El término Historia de Santander puede referirse a:

 la historia de Santander, crónica de la capital de la comunidad autónoma de Cantabria (España).
 la  historia de Santander, crónica del mencionado departamento de Colombia.